Ilovik puede referirse a:
 Ilovik, una isla de Croacia en el mar Adriático.
 Ilovik (Čavle), una localidad en el ejido de Čavle, Croacia.
 Ilovik (Mali Lošinj), una localidad en el ejido de Mali Lošinj, Croacia.